Анатолий Фёдорович Стецюк (7 октября 1936 год, с. Бузовка, Жашковский район, Черкасская область, Украинская ССР) — тракторист-комбайнёр совхоза «Озёрный» Кзылтуского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Лауреат Государственной премии СССР (1977).

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Бузовка Жашковского района.

Окончил Уманское училище механизации сельского хозяйства. По комсомольской путёвке отправился на освоение целины в Казахской ССР. С 1959 года работал тракторист-комбайнёр совхоза «Озёрный» Кзылтуского района. В 1965 году вступил в КПСС.

Ежегодно перевыполнял план по обработке целинных земель. В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1977 году удостоен Государственной премии СССР «за широкое использование результатов научных исследований и передового опыта, повышение культуры земледелия, эффективное использование техники, обеспечившие значительный рост производства зерна, и инициативу в развитии движения наставников».

В течение 1981—1983 годов вспахал 3620 гектаров целинных земель.

После выхода на пенсию переехал в Омск.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»

Источники 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-й т. — Алматы, 1987.

Ссылки 
 Стецюк Анатолий Фёдорович

Трактористы